Самари могу бити:
 Самари (Зворник), насељено мјесто у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Самари (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација БиХ, БиХ
 Железничка станица Самари, једна од железничких станица на прузи Београд—Бар